

Хмелів — село, гміна Дубова Колода, Парчівський повіт, Люблінське воєводство

Села:
 Хмелів — Волинська область, Володимирський район
 Хмелів — Закарпатська область, Рахівський район
 Хмелів — Сумська область, Роменський район
Городище:
 Хмелів — городище часів Галицького князівства на річці Черемош